

Patronyme

 Miquel Àngel Múrcia i Cambra (1982-), compositeur espagnol et professeur de composition.
 Santiago de Murcia (1673-1739) est un compositeur et guitariste espagnol.
 Sarah Murcia (née en 1976) est une contrebassiste française de jazz.
 Thierry Murcia (né en 1964) est un auteur du christianisme primitif et du judaïsme antique.
  (?), footballeur et web-designer costaricain.

Mythologie 
, divinité de la Rome antique assimilée à Vénus.

Toponyme

Vallée de la Murcia à Rome, nommé en l’honneur de la divinité du même nom.

Ville de Murcie, capitale de région ;
La Communauté autonome de Murcie ;
L'ancien Royaume de Murcie rattaché à la Couronne de Castille ;
L'ancien Taïfa de Murcie, précédant le Royaume de Murcie ;
Le Real Murcie, club de football.

Murcia, ville du département de Pando.

Murcia, petite ville de la province de Cartago.

Murcia, municipalité de la province du Negros occidental (Région VI).

Sports 
 CID Casa Murcia Getafe, une équipe de handibasket espagnole

Voir aussi